Андреа Мандорлини (; ) — итальянский футболист, защитник; тренер. Экс-игрок молодёжной сборной Италии.

Карьера

Игровая 
Мандорлини дебютировал в профессиональном футболе 4 февраля 1979 года, выступая за клуб «Торино». Он покинул Турин в 1980 году, чтобы присоединиться к команде Серии B — «Аталанте». После трёх сезонов с «Асколи», с 1981 по 1984 год, он подписал контракт с миланским «Интером», где играл до 1991 года. С «нерадзурри» он выиграл чемпионат Серии А («скудетто») в 1989 году и Кубок УЕФА в 1991 году. После двух сезонов с «Удинезе», с 1991 по 1993 год, он объявил о своём уходе из футбола.

Тренерская 
24 апреля 2018 года назначен главным тренером клуба Серии B «Кремонезе».

Достижения 
В качестве игрока
  «Интер»
 Чемпион Италии: 1988/89
 Обладатель Суперкубка Италии: 1989
 Обладатель Кубка УЕФА: 1990/91

В качестве тренера
  ЧФР
 Чемпион Румынии: 2009/10
 Обладатель Кубка Румынии: 2009/10
 Обладатель Суперкубка Румынии: 2010

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на goal.com

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Асколи»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Удинезе»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Равенна»
Тренеры ФК «Триестина»
Тренеры ФК «Специя»
Тренеры ФК «Виченца»
Тренеры ФК «Аталанта»
Тренеры ФК «Болонья»
Тренеры ФК «Падова»
Тренеры ФК «Сиена»
Тренеры ФК «Сассуоло»
Тренеры ФК «ЧФР» Клуж
Тренеры ФК «Эллас Верона»
Тренеры ФК «Дженоа»
Тренеры ФК «Кремонезе»
Тренеры ФК «Мантова»